Carobbio ist der Familienname folgender Personen:

 Marina Carobbio Guscetti (* 1966), Schweizer Politikerin (SP)
 Werner Carobbio (* 1936), Schweizer Politiker (SP)